Kirk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Kirk
 Paul Michael Kirk
 Thomas Kirk